Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2017 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 16 по 22 января 2017 года в Данидине, Новая Зеландия. Команда Турции, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2018 года.

Арена 
Все матчи турнира прошли в Ледовом дворце в Данидине, вмещающем 1850 зрителей.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 8 национальных команд — две из Европы, четыре из Азии и по одной из Океании и Африки. Сборная Китая пришла из второго дивизиона, сборная Тайваня вернулась в число участников чемпионата мира, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 5 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2017 года.

Главные судьи
  Питер Хакселл
  Шинго Икегами
  Сергей Морозов
  Михаэль Вебер
  Питер Тарнарис

Линейные судьи
  Фрейзер Олсон
  Лаури Никулайнен
  Фредерик Пёрье
  Даниэль Бересфорд
  Дзинья Тиба
  Наоки Саваяма
  Джэ Хен Пак
  Аарон Клаф
  Оливер Финч

Предварительный этап

Группа А

Результаты 

Время местное (UTC-6).

Группа B

Результаты 

Время местное (UTC+13).

Финальный этап 
Время местное (UTC+13).

Плей-офф (5-8 место)

Плей-офф (1-4 место)

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 

Хоккей
Хоккей
М*3
Т
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Новой Зеландии
Международные спортивные соревнования в Данидине
Чемпионаты мира в Новой Зеландии